Cigasong (plaats), een plaats in Indonesië
Cigasong (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing